Копытова — женская форма русской фамилии , также топоним.

Известные носители 
 Копытова, Елена Николаевна (род. 1970) — российская и турецкая бегунья.
 Копытова, Мария Егоровна (род. 1926) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Копытова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Копытова — деревня в Тюмень Тюменской области.